Bells Are Ringing – musical del 1956
 Bells Are Ringing – album di Shelly Manne del 1959
 Susanna agenzia squillo (Bells Are Ringing) – film del 1960 diretto da Vincente Minnelli